Ариф Шафаят оглы Мехтиев (; 19 декабря 1934, Баку, Азербайджанская ССР, ЗСФСР — 19 декабря 2016, Баку, Азербайджан) — советский и азербайджанский учёный, академик НАНА, председатель Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской Республики (2002—2016).

Биография 

В 1957 г. окончил Московский электротехнический институт связи по специальности «инженер радиосвязи».

С 1957 г. занимался научной деятельностью в Институте физики Академии наук Азербайджанской ССР, в 1961—1965 гг. работал в закрытом учреждении в составе Министерства электронной промышленности СССР, а в 1965—1966 гг. — старшим инженером в Азербайджанском государственном плановом комитете.

В 1966—1974 гг. — старший научный сотрудник Института физики Академии наук Азербайджанской ССР. С 1973 по 1978 гг. являлся заместителем директора по научной работе Научного центра «Каспий» Академии наук Азербайджанской ССР, преобразованного впоследствии в Институт космических исследований природных ресурсов (ИКИПР), где он с 1978 по 1982 г. занимал пост заместителя генерального директора, а в 1982—1991 гг. — первого заместителя генерального директора. В 1991—2003 гг. — генеральный директор Азербайджанского национального аэрокосмического агентства.

В 2001—2007 гг. — вице-президент Национальной академии наук Азербайджана.

С 2002 г. до конца жизни — председатель Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской Республики.

В 1969 г. защитил кандидатскую, в 1984 г. – докторскую диссертации по физико-математическим наукам, а в 1987 г. ему было присвоено звание профессора. В 2001 г. он был избран действительным членом Национальной академии наук Азербайджана.

Похоронен на II Аллее почетного захоронения в Баку.

Научно-педагогическая деятельность 

Специалист в области физики полупроводников. В качестве руководителя крупных проектов по развитию наземных и бортовых информационно-измерительных комплексов, определил научные принципы разработки технических средств освоения космоса в области аэрокосмических исследований, разработки и обработки различных информационно-измерительных комплексов. Наземные и бортовые измерительные комплексы, разработанные под его руководством, а также используемые в Международном эксперименте «Солнце-84», обеспечивали спутниковые измерения астронавтами из Польши, Чехословакии, Монголии и Венгрии. В течение длительного времени руководил выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию информационно-измерительных комплексов военного назначения. 

Принимал активное участие в создании спутниковых космических аппаратов космического базирования, в том числе рентгеновского спектрометра RS-17, который работал на борту орбитальных комплексов «Салют» и «Союз». Рентгеновский телескоп Pulsar-X1, разработанный с его участием, завершил свою работу на орбитальной станции «Мир».

Под его руководством в течение длительного времени проводились научно-исследовательские и проектные работы в сфере получения, преобразования, передачи, обработки и представления аэрокосмической информации. Был известен как организатор и научный руководитель ряда аэрокосмических экспериментов. Также выступил автором ряда трудов в области экологии. 

Являлся профессором Азербайджанской нефтяной академии и Азербайджанской академии авиации.

Выступил автором более чем 300 научных трудов и свыше 50 изобретений. Под его научным руководством подготовлено 20 кандидатов и 5 докторов наук.

Награды и звания 
 Орден «Честь» (18 декабря 2014 года) — за плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.
 Орден «Слава» (17 декабря 2009 года) — за заслуги в развитии азербайджанской науки.
 Медаль Франциска Скорины (4 сентября 2013 года, Белоруссия) — за значительный личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой, в реализацию белорусско-азербайджанских гуманитарных проектов.
 Государственная премия Азербайджана.

Примечания

Источники 

 Мехтиев Ариф Шафаят оглы
 Prezident İlham Əliyev akademik Arif Mehdiyevin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

Физики XX века
Физики XXI века
Физики СССР
Физики Азербайджана